Парламентские выборы в Швейцарии проходили 18 октября 1987 года для избрания 43-го Национального совета. В результате Свободная демократическая партия осталась крупнейшей парламентской партией, получив 51 из 200 мест Национального совета.

Результаты

Примечания 

Октябрь 1987 года
1987 год в Швейцарии
Швейцария
Выборы в Швейцарии